Александра Фјодоровна, рођена Фредерика Луиза Шарлота Вилхелмина, била је принцеза Пруске, а по удаји за Николаја I Павловича и руска императорка.

Била је кћерка пруског краља Фридриха Вилхелма III и Лујзе од Мекленбург-Штрелица.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1798.
Руске царице
Умрли 1860.